Горни-Плана (, ) — город района Чески-Крумлов Южночешского края Чехии. Расположен в исторической области Богемия на северном (левом) берегу водохранилища Липно в горах Шумава в 7 км от границы с Австрией.

Городские части 
 Ближши-Льгота
 Годнёв
 Горни-Плана
 Гори
 Гурка
 Ольшина
 Пернек
 Жлабек

История 
Первое письменное упоминание встречается в 1263 году. Император Священной Римской империи Максимилиан II в 1568 году пожаловал Горни-Плана герб. В 1892 году здесь была построена железная дорога.

После окончания Второй мировой войны всё немецкое население города было выселено.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт г. Горни-Плана
Исторические фотографии города

Города Южночешского края